Qeqertaarsupaluk bezeichnet:
 Qeqertaarsupaluk (Insel, Issuissuup Paava), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsupaluk (Insel, Oorlii), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsupaluk (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsupaluk (Insel, Qeqertat), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland